

Pessoas
Thiago Fragoso

Localidades

Fragoso (Magé)
Fragoso (Petrópolis)
Fragoso (Olinda)

Fragoso (Barcelos)

Outros
Estação Fragoso

Desambiguação